Лангенбах (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Лангенбах (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.